Теракт в Барселоне — террористический акт путём  на пешеходов, осуществлённый 17 августа 2017 года на улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 13 человек и более 100 получили ранения. В тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, в результате которых погиб один человек и около десяти получили ранения, а в городе Камбрильс к югу от Барселоны группа террористов также наехала на фургоне на людей. Один человек погиб, шесть пострадали, все пятеро нападавших были убиты. В общей сложности жертвами серии терактов стали 16 человек.

Ответственность за серию терактов взяло на себя «Исламское государство».

Хроника событий 

Около 17:05 по местному времени белый фургон Fiat Talento, за рулём которого был 22-летний Юнес Абуякуба, выехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла испанского города Барселона и совершил наезд на пешеходов в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. В результате 13 человек погибли и более 100 получили ранения. Абуякуб покинул место преступления пешком. После этого он смертельно ранил ножом водителя припаркованной неподалёку машины и угнал автомобиль. Протаранив полицейский пост, террорист вырвался за пределы оцепления. Городской полицией была объявлена контртеррористическая операция Gàbia.

Позднее в тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, в результате которого погиб один человек и около десяти получили ранения (в том числе несколько полицейских), а в городе Камбрильс, расположенном к югу от Барселоны, группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, все пятеро нападавших были убиты. Один из пострадавших на следующий день скончался в больнице.

Агентство Amaq сообщило, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». В сообщении говорилось, что в результате нападения убито и ранено более 120 «крестоносцев» и евреев.

21 августа Юнес Абуякуба, объявленный в розыск после того, как была установлена его личность как непосредственного исполнителя теракта, был опознан в городе Субиратс местным жителем, который его окликнул и спросил, что тот здесь делает. Вместо ответа террорист попытался скрыться, но в результате организованной в ходе полицейской спецоперации облавы был застрелен. На его теле был найден пояс со взрывчаткой.

Реакция 
Все запланированные массовые мероприятия в Барселоне были отменены. 
Председатель правительства Испании Мариано Рахой и мэр Барселоны Ада Колау прервали отпуска, чтобы вернуться в город и принять участие в урегулировании кризиса
.

См. также 
 Теракт в Ницце (2016)

Примечания

Ссылки 
 Теракт в Барселоне: появилось видео с мчащимся по тротуару фургоном
 Георгий Коларов. Почему последние теракты случились именно в Испании.

Незавершённые статьи о терроризме
Террористические акты, совершённые в Испании
События 17 августа
2017 год в Испании
Террористические акты 2017 года
Террористические акты с применением автомобилей
Массовые убийства в Испании
Убийства в Европе в 2017 году
История Барселоны
Август 2017 года
Исламское государство
Террористические акты исламистов
Террористические акты, совершённые Исламским государством